Решко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Решко Мирослав Павлович (1970) — український футболіст.
 Решко Стефан Михайлович (1947) — радянський футболіст.